Електричний струм у вакуумі — це напрямлений рух вільних електронів утворених в результаті термоелектронної емісії від катоду до аноду під силою електричного поля.

Електрика
Електроніка